

Jeu de carte 
 Le quadrille est un jeu de cartes en vogue chez la noblesse française et anglaise aux .

Danse 
 Par analogie avec les paires de cavaliers de la quadrille, le mot quadrille (danse), au masculin, désigne une danse de bal en vogue entre le début du  et la Première Guerre mondiale, où les couples de danseurs changent de partenaires.
 Un quadrille (ballet) désigne aussi le cinquième échelon dans la hiérarchie des emplois de danseur.

Équitation 
 Un quadrille est une reprise de dressage chorégraphiée, généralement avec de la musique, et qui est comparée à un ballet équestre. 
 Employé au féminin, une quadrille se rapporte à une troupe de cavaliers dans une parade équestre ou carrousel (même origine que la cuadrilla de la corrida).

Objet 
 Quadrille est aussi le nom d'un parfum créé en 1955 par Balenciaga

Œuvres

 Quadrille (1937) est une pièce de théâtre de Sacha Guitry
 Quadrille (1938) est un film tiré de sa pièce par Sacha Guitry
  (1952) est une pièce de théâtre de Noël Coward
 Quadrille (1961) est un film TV tiré de sa pièce par Noël Coward
 Quadrille (1997) est un film tiré de la pièce de Guitry par Valérie Lemercier